Katzmarek ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Katzmarek (* 1960), deutsche Politikerin (SPD)
 Franziska (Schlagersängerin), bürgerlich Franziska Katzmarek (* 1993), deutsche Schlagersängerin
Siehe auch:
 Kačmarčík